Saint-Savin (Alts Pirineus), municipi francès del Departament d'Alts Pirineus (regió de Migdia-Pirineus)
 Saint-Savin (Gironda), municipi francès del Departament de Gironda (regió d'Aquitània)
 Saint-Savin (Isèra), municipi francès del Departament de l'Isèra
 Saint-Savin (Viena), municipi francès del Departament de Viena
 Saint-Savin, antic municipi avui integrat a Taillebourg (Charente Marítim)
 Cantó de Saint-Savin (Gironda)
 Larrivière-Saint-Savin, municipi francès del Departament de Landes (regió d'Aquitània)